Uddén är ett efternamn som burits av bland andra:

 Catharina Christina Uddén, född Ekmark (1762–1822), svensk poet
 Johan Uddén (1763–1816), svensk präst
 Wilhelm Uddén (1799–1868), svensk tonsättare
 Theodor Uddén (1838–1896), svensk tecknare
 Herman Uddén (1850–1936), svensk ämbetsman
 Johan August Udden (1859–1932), svensk-amerikansk geolog
 Ingeborg Uddén (1877–1960), svensk konstnär
 Åke Uddén (1903–1987), svensk tonsättare
 Per Uddén (1925–2002), svensk läkare och uppfinnare
 Gösta Uddén (1927–2017), svensk arkitekt
 Gunnar Uddén (född 1935), svensk skådespelare
 Eva Uddén Sonnegård (född 1950), svensk ekonom och politiker
 Cecilia Uddén (född 1960), svensk journalist

Se även
 Udden
 Uddenberg
 Uddenmyr, Jonas
 Uddin, Johannes
 Udén, Fritz